В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Los Angeles 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Кріс Еверт (фінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Венді Проса (3-тє коло)
 Відсутня
  Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)

 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Іва Бударжова (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Венді Проса (чвертьфінал)
 Джоанн Расселл (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

LA Women's Tennis Championships